Die Liste der Kirchengebäude im Dekanat Baumburg listet die Kirchengebäude im Dekanat Baumburg in Erzbistum München und Freising.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Sakralbauten in Deutschland

Weblinks 
 Pfarreien im Dekanat Baumburg

!Liste Dekanat Baumburg
Baumburg
Baumburg
Baumburg